Petrocelli puede hacer referencia a:

Ariel Petrocelli, poeta y compositor argentino.
Petrocelli, serie de televisión estadounidense.
Rico Petrocelli, beisbolista estadounidense.
Vincenzo Petrocelli (1825–1896), italienischer Maler
 Arturo Petrocelli (1856-después 1916), Pintor italiano, hijo de Vincenzo
 Achille Petrocelli (1861-?), Pintor italiano, hijo de Vincenzo